Alejandro González peut désigner :
 Alejandro González Ramírez (1915-1953), un footballeur péruvien ; 
 Alejandro González (1947-), un artiste et scénographe chilien ;
 Alejandro González Rojas (né en 1955), un footballeur costaricien ; 
 Alejandro González Iñárritu (1963-), un réalisateur et producteur mexicain ;
 Alejandro Martín González (1973-), un boxeur mexicain ;
 Alejandro González (1989-), un joueur de tennis colombien.

Voir aussi